Europska rukometna federacija, krovna organizacija za rukomet u Europi
 Europska hokejska federacija, krovna organizacija za hokej na travi i dvoranski hokej u Europi